Scott Walker může být:

 Scott Walker (* 1967) – americký politik
 Scott Walker (hudebník) (1943–2019) – americký hudebník
 Scott Walker (boxer) (1969–2004) – americký boxer
 Scott Walker (fotbalista) (* 1975) – skotský fotbalista
 Scott Walker (lední hokejista) (* 1973) – kanadský lední hokejista